Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Kobiet 2001 – drugie mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji, które odbyły się w dniach 29–30 marca 2001 roku na Hong Kong Stadium.

Odbył się na Hong Kong Stadium w ramach turnieju Hong Kong Women's Sevens rozgrywanego razem z Hong Kong Sevens 2001, a tytuł mistrzowski obroniła reprezentacja Kazachstanu.

Na turnieju prócz sześciu uczestników poprzednich mistrzostw – Hongkongu, Japonii, Kazachstanu, Singapuru, Tajlandii i Zatoki Perskiej – po raz pierwszy stawiły się Chiny.

Czołowe trzy zespoły poprzedniego turnieju zostały przydzielone do dwóch pięciozespołowych grup obejmujących dodatkowo siedem drużyn pozaazjatyckich i walczyły w nich o rozstawienie przed fazą pucharową. Pozostałe cztery reprezentacje rywalizowały systemem kołowym o bezpośredni awans do półfinałów mistrzostw. Pierwotnie jednak był rozpatrywany wariant z dwoma siedmiozespołowymi grupami.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet
2001 w rugby union
2001 w Azji
Rugby union w Hongkongu